Сальково — упразднённая деревня в Междуреченском районе Вологодской области на реке Вострокса.

Входит в состав Ботановского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Хожаевское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Хожаевский сельсовет.

Расстояние до районного центра Шуйского по автодороге — 44 км, до центра муниципального образования Игумницева по прямой — 20 км. Ближайшие населённые пункты — Ковригино, Екимково, Иваньково.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

23 марта 2020 года упразднена.

Примечания

Ссылки 
 Сальково в реестре населённых пунктов Вологодской области

Упразднённые населённые пункты Междуреченского района (Вологодская область)